Бинга:
 Бинга (гора) — гора в Мозамбике, является его наивысшей точкой Мозамбика, расположена на крайнем западе страны на границе с Зимбабве, в провинции Маникауточнить.
  — этническая группа, проживающая в Южном Судане на территории штата Западный Бахр-эль-Газаль.

Административные единицы 
  — сельская коммуна в Мали, входит в состав округа Дире провинции Томбукту.
 Бинга (город) — город в Экваториальной провинции Демократической Республики Конго.
  — один из районов Зимбабве, входит в состав провинции Северный Матабелеленд.

См. также 
 Рефлекс Бинга — патологический рефлекс, проявляющийся в разгибании I пальца стопы при покалывании её тыльной поверхности иголкой, назван в честь невролога Пауля Роберта Бинга.
 Бинго